Новопоселко́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новопоселковая улица — улица в Москве.

Украина 
 Новопоселковая улица — улица в Харькове.